Werner Klenke ist der Name von

* Werner Falk (Dichter) (1911–1986), mit bürgerlichem Namen Werner Klenke, deutscher Bühnendichter, Lyriker und Privatmusiklehrer
 Werner Klenke (Architekt) (* ?), in der Nachkriegszeit Architekt in Berlin

Siehe auch
 Werner Klenk